Podul  se poate referi la:

 Cinema

 1959 Podul (Die Brücke) – film german în regia lui Bernhard Wicki
 2008 Podul (Die Brücke) – film german (remake după filmul din 1959), în regia lui Wolfgang Panzer
 2008 Podul – film românesc de scurtmetraj regizat de Valeriu Drăgușanu

Alte titluri conținând cuvântul 
 1957 Podul de pe râul Kwai (The Bridge on the River Kwai) – film de David Lean
 1976 Podul Cassandra (The Cassandra Crossing) – film de George P. Cosmatos
 1995 Podurile din Madison County (The Bridges of Madison County) – film de Clint Eastwood
 2015 Podul spionilor (Bridge of Spies) – film de Steven Spielberg